Кумак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кумак — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кумак — село в Новоорском районе Оренбургской области.
 Кумак — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области.